Parc de la Citadelle peut faire référence à :
 Parc de la Citadelle () à Barcelone.
 Parc de la Citadelle à Gand en Belgique.
 Parc de la Citadelle à Kowloon, Hong Kong.
 Parc de la Citadelle, parc situé à l'emplacement de la citadelle de Liège.
 Parc de la Citadelle à Lille
 Parc de la Citadelle à Strasbourg.